WTA Тур 2020 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2020 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Шэньчжэне, Китай);
 33 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Трофей элиты WTA);
 Олимпийский турнир в Токио;
 Кубок Федерации.

Расписание 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2020 года.

Январь

Февраль

Март

Апрель — Июль 
Соревнования в этот период были отменёны из-за пандемии коронавирусной инфекции

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Отмененные турниры

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты; IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты; IS — серия International

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2020 года

Дебютные титулы 
  Екатерина Александрова — Шэньчжэнь
  Дженнифер Брэди — Лексингтон
  Патрича Мария Циг — Стамбул
  Ига Свёнтек — Открытый чемпионат Франции

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты; IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты; IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2020 года

Дебютные титулы 
  Тейлор Таунсенд — Окленд
  Арина Родионова — Хуахин
  Юлия Вахачик — Лион
  Лаура-Иоанна Паар — Лион

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Закончили карьеру 
  Каролин Возняцки
  Ваня Кинг
  Юханна Ларссон
  Екатерина Макарова
  Мария Хосе Мартинес Санчес
  Мэнди Минелла
  Джессика Мур
  Ромина Опранди
  Полин Пармантье
  Магдалена Рыбарикова
  Сильвия Солер-Эспиноса
  Карла Суарес Наварро
  Анна Татишвили
  Рика Фудзивара
  Мария Шарапова

Возобновили карьеру 
  Ким Клейстерс
  Цветана Пиронкова
  Араван Резаи

См. также 
 ATP Тур 2020
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF

Спортивные соревнования, завершённые досрочно из-за пандемии COVID-19